Il gruppo della preisingerite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della preisingerite 
 Petitjeanite
 Preisingerite
 Schumacherite

Note 

Preisingerite